Hlynsk (ukrainisch ; russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Hlynsk (Kalyniwka); Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kalyniwka
 Hlynsk (Romny); Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Romny
 Hlynsk (Lwiw); Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw
 Hlynsk (Sdolbuniw); Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Sdolbuniw
 Hlynsk (Switlowodsk); Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Switlowodsk